Austria:
 Zwieselberg – szczyt w Szumawie

Szwajcaria:
 Zwieselberg – gmina w kantonie Berno, w okręgu Thun